Арсен Романович Мирзоян (; род. 20 мая 1978, Запорожье) — украинский певец армянского происхождения,  участник шоу «Голос страны». Заслуженный артист Украины (2020).

Биография 
Родился и вырос в Запорожье. В 1995—2000 учился в Запорожскую государственную инженерную академию по специальности «инженер цветной металлургии».

После окончания вуза работал на «Мотор Сич» в Запорожье. После того как почти вся вузовская команда КВН устроилась на работу на ОАО «Запорожсталь» и организовала там одноимённую команду, был приглашён на работу в механический цех комбината, где проработал 12 лет мастером участка.

В 2000 году полностью потерял слух на левое ухо, в 2004 — на правое. Однако врачи благодаря протезированию вернули ему возможность заниматься музыкой.

В браке с . Имеет двух сыновей от первого брака, а 15 января 2016 года Антонина Матвиенко родила Арсену дочь Нину.

Музыкальная карьера

Начало 
Профессионального музыкального образования не имеет. В 1998 году его пригласили в одну из «дворовых» рок-групп. Потом — в группу «Тотем», которая — после неоднократных изменений состава постепенно превратилась в группу «Бабурка». Именно с этим коллективом принял участие в фестивалях «Жемчужины Сезона» и «Червона Рута». На одном из них познакомился с Александром Положинским, лидером группы «Тартак», который вскоре стал ведущим проекта «Свежая кровь» телеканала М1, главной целью которого был поиск молодых талантливых групп и исполнителей. В одну из таких программ Положинский пригласил Арсена вместе с группой. Впоследствии в 2008 году, Положинский пригласил принять участие в фестивале «Таврийские игры» в составе собственной группы «Тартак», где Арсен вместо Андрея Пидлужного исполнял песню «Не говоря никому». В 2008 году стал финалистом телевизионного проекта канала ТНТ-Россия «Смех без правил».

Голос Страны 

В 2011 году стал участником шоу «Голос страны», пройдя отборочные этапы и попал в прямые эфиры в составе команды Стаса Пьехи. На проекте среди участников и организаторов проекта за Арсеном закрепилось звание «бунтаря». Занял четвёртое место в финале, где исполнил авторскую песню «Ночь», которая впоследствии вошла в альбом под другим названием «Беременные будущим». В 2012 году стал музыкальным советником Светланы Лободы на шоу «Голос. Дети (Украина)».

Выход двух альбомов 
30 ноября 2011 года состоялась презентация дебютного альбома «Пуговицы». Альбом состоит из десяти песен и бонус-трека — песни «Ивана Купала» — авторской песни Арсена, которую он исполняет дуэтом с Тоней Матвиенко. В 2013 году вышел второй студийный альбом «Неудобные кровати», в который вошло 11 песен.

Другие творческие эксперименты 
На протяжении нескольких лет играл в составе команды КВН Запорожсталь в центральных лигах ТО «Амик». Является резидентом «Камеди Клаб Украина», а также комедийного шок-шоу «Хулиганы» (Запорожье). Финалист телевизионного проекта канала ТНТ-Россия «Смех без правил» (2008). В 2013 году принял участие в шоу «Вышка», но вылетел во втором раунде.

Другие таланты 
В школьные и студенческие годы играл в театре и профессионально занимался гандболом. В литературе отдаёт предпочтение Анне Ахматовой и Игорю Северянину.

Дискография

«Пуговицы» (2011) 
30 ноября 2011 года вышел дебютный альбом «Пуговицы». В него вошло 11 авторских песен:
 Тесто
 Курам на смех
 Пуговицы
 Конец любви
 Скажи почему
 Не на людях
 Бувай, малий
 Беременные будущим
 Не тебе
 Для всех
 Ивана Купала (feat. Тоня Матвиенко)

«Неудобные кровати» (2013) 
В 2013 году вышел второй студийный альбом «Неудобные кровати». В который вошло 11 песен:
 Когда ты пойдешь;
 Капроновые банты;
 Пята Ахилла;
 Зимний пляж;
 Полоска;
 Несвоевременная;
 Москва-Новосибирск;
 На границе зимы;
 Винни-Пух;
 Пилигрим;
 Когда весна придет, не знаю (feat. Александр Пономарев).

Клипы 
 2010 — «Бувай, малий»
 2012 — «Винни-Пух»
 2013 — «Когда ты уйдешь»
 2014 — «Ивана Купала»
 2015 — «Можешь как»
 2016 — «Другие двери»
 2017 — «Джералдіна»

Примечания 

Певцы и певицы Украины
Рок-музыканты Украины
Родившиеся в Запорожье
Выпускники ЗГИА
Участники телешоу «The Voice»